Marion, a Máriával rokon keresztnév
Marion amerikai város Alabama államban
Marion amerikai város Arkansas államban
Marion amerikai város Connecticut államban
Marion amerikai város Dél-Karolina államban
Marion amerikai város Észak-Karolina államban
Marion amerikai város Illinois államban
Marion amerikai város Indiana államban
Marion amerikai város Iowa államban
Marion amerikai város Kansas államban
Marion amerikai város Kentucky államban
Marion amerikai város Mississippi államban
Marion amerikai város Ohio államban
Marion amerikai település Oregon államban
Marion amerikai város Virginia államban